Aleksander Bem (ur. 1810 w Słabkowicach, zm. ?.) – obrońca chłopów, uczestnik powstania miechowskiego Ludwika Mazarakiego, autor relacji z zesłania pt: Kirgiz i stepy, przyrodni brat gen. Józefa Bema.

Życiorys 
Urodził się w 1810 r. w Słabkowicach w rodzinie ziemiańskiej. Jego ojcem był Andrzej Bem a matką Marianna Ostafińska. Kiedy po śmierci ojca został dziedzicem dóbr Słabkowice, zniósł w swych dobrach pańszczyznę. W sporach stawał w obronie chłopów i szerzył wśród nich patriotyczne hasła. W 1846 r. został aresztowany za udział w wystąpieniach antyrosyjskich w powiecie miechowskim. W czasie powstania przygotowywanego przez Ludwika Mazarakiego, który ogłosił zniesienie pańszczyzny i wezwał lud  do broni Aleksander Bem zajmował się organizowaniem oddziałów zbrojnych w powiecie stopnickim. 
Po aresztowaniu, wyrokiem sądu rosyjskiego skazany został na zesłanie do Nerczyńska.  Do Słabkowic z zesłania wrócił w 1855 na mocy amnestii dla więźniów politycznych ogłoszonej po wstąpieniu na tron cara Aleksandra II. Jego listy z Rosji uznane za ważne źródło ludoznawcze dotyczące Kazachów zostały opublikowane w 1856 w  „Kronice Wiadomości Krajowych i Zagranicznych” pt. Kirgiz i stepy. Zmarł kilka lat później.

Przypisy

Bibliografia 
 Praca zbiorowa – Ziemia miechowska w walce o wolność. Kraków Miechów, 2012.
 Radomska Biblioteka Cyfrowa. Dziennik Urzędowy Guberni Radomskiej, 1855, nr 3, dod. II.
 Gazeta Kielecka, 1931, nr 34.

Linki zewnętrzne 
  Kazachstan widziany oczami młodego zesłańca
 Powstanie miechowskie 1846
 

Urodzeni w 1810
Działacze polistopadowych organizacji rewolucyjnych i niepodległościowych
Polscy zesłańcy w Imperium Rosyjskim
Polscy ziemianie (Królestwo Kongresowe)